Abel har flere betydninger:
 Abel (drengenavn) – et drengenavn
 Abel (bibelsk person) – søn af Adam og Eva, bror til Kain
 Kong Abel af Danmark – konge 1250–1252
 Niels Henrik Abel – norsk matematiker (1802–1829)
 Thomas Abel – engelsk præst og martyr (ca. 1497–1540)
 Abel (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 Clarke Abel – engelsk kirurg og botaniker (1789–1826)